Copa Chevallier Boutell 1963 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz trzynasty w 1963 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1963 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1963 w piłce nożnej